Schildkraut ist der Name von

 Dave Schildkraut (1925–1998), US-amerikanischer Altsaxofonist
 Eric Schildkraut (1906–1999), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher 
 Joseph Schildkraut (1896–1964), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler österreichischer Herkunft
 Rudolph Schildkraut (1862–1930), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler österreichischer Herkunft

Schildkraut bezeichnet ferner folgende Pflanzen:
die Gattung Clypeola aus der Familie der Kreuzblütler
sowie früher auch
die Steinkräuter (Alyssum, z. B. Berg-Steinkraut, Kelch-Steinkraut) aus der gleichen  Familie und
das Helmkraut (Scutellaria)